Schmölau ist der Name folgender Orte in Deutschland: 
 Schmölau (Dähre), Ortsteil der Gemeinde Dähre im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt 
 Schmölau (Rosche), Ortsteil der Gemeinde Rosche im Landkreis Uelzen in Niedersachsen